

Biografia 
Secondo alcune fonti la madre fu una semplice contadina, per altre fu la stessa Agnese Mantegazza, amante del Duca e madre anche di Gabriele Maria Visconti. Morì nel 1391 a Pavia ancora bambino e fu sepolto nella chiesa di Sant'Antonio.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Antonio
Antonio